Аристиха — название населённых пунктов в России:

 Аристиха — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Аристиха — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Аристиха — деревня в Одоевском сельском поселении Шарьинского района Костромской области.
 Аристиха — деревня в Троицком сельском поселении Шарьинского района Костромской области.